Dit is een lijst van de abten van Berne.

De premonstratenzer abdij van Berne werd gesticht in 1134 in het plaatsje Berne aan de Maas in Gelderland. In 1579, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, werden de abdijgebouwen verwoest en verspreidde de gemeenschap zich onder meer over de parochies die al sinds de dertiende eeuw onder de zorg van de abdij vielen. In 1857 kon in Heeswijk (Noord-Brabant) opnieuw het gemeenschapsleven worden hervat in één gezamenlijk klooster. Sinds 1534 hebben de abten het recht op pontificalia. De abten zijn exempt als zodanig is de abdij niet aan de rechtsmacht van een plaatselijke bisschop onderworpen. Dit betekent dat ze kerkrechtelijk op hetzelfde niveau moeten worden gezien als een bisschop.

Bronnen
 Backmund, Norbert. (1952). Monasticon Praemonstratense. Straubing.
 Stratum, dr. Jean van. (2007). Berna ut Lucerna. Heeswijk: Uitgeverij Abdij van Berne.
 Velden, George van der. (1986). Het Necrologium van Arnold van Vessem. Heeswijk: Abdij van Berne.
 Tijdschrift Berne. (Diverse jaargangen). Heeswijk: Abdij van Berne.

Referenties

Berne
abten van Berne
 
Bernheze
Abten